Herbern steht für:

 einen Ortsteil von Ascheberg in Westfalen, siehe Herbern (Ascheberg)
 den Namen des im Mannesstamme erloschenen Adelsgeschlechts von Herbern, siehe Herbern (Adelsgeschlecht)